Игор Будан (; 22 апреля 1980, Риека, СФРЮ) — хорватский футболист, нападающий. В 2007-2008 годах выступал за сборную Хорватии. В настоящее время тренер итальянского клуба «Палермо».

Карьера

Клубная 
Профессиональную карьеру начал в 1997 году в «Риеке». В 1999 году перешёл в «Венецию», из которой в 2000 году был отдан в аренду клубу «Эмполи», в 2001 году швейцарской «Беллинцоне», а в 2002 году продан в «Палермо», за который так и не сыграл ни одного официального матча, сначала выступая в 2002 году в аренде в «Венеции», а затем, в 2003 году, снова в аренде в «Анконе». В том же 2003 году перешёл в «Аталанту», за которую играл до 2006 года, пока не был отдан в аренду «Асколи», а затем, в том же году, продан «Парме», за которую играл до лета 2008 года, когда перешёл в «Палермо». 31 августа 2010 года перешёл в «Чезену» на правах аренды.

В сборной 
В составе главной национальной сборной Хорватии дебютировал 7 февраля 2007 года, выйдя на замену в товарищеском матче со сборной Норвегии. Участник чемпионата Европы 2008 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль игрока на сайте Weltfussball.de 
 Профиль игрока на сайте Lequipe.fr 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Венеция»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Беллинцона»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Анкона»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Чезена»